Крива (; ) — многозначный термин.

 Крива — село в Бричанском районе Молдавии. 
 Крива — село в Тячевском районе Закарпатской области Украины.
 Крива — село в Хустском районе Закарпатской области Украины.

 Крива — река в России, протекает в Ярославской области.
  — река в Северной Македонии.